Сяна:
 Сяна — формальная административная единица Японии.
 Сяна — главный персонаж аниме «Shakugan no Shana».
 Сяна — прежнее название Курильска (Россия, Сахалинская область, город Курильск) до советизации в 1947 году.